Idioma cántabro puede hacer referencia a diferentes idiomas que se utilizaron en el territorio comprendido por la actual Cantabria:

 el cántabro prerromano, lengua muerta (hablada por los antiguos cántabros, antes de la conquista romana).
 el cántabro o montañés, idioma romance propio de Cantabria (España).